Ле́зин — фамилия.

Известные носители 
 Лезин, Алексей Владимирович (род. 1973) — российский боксёр.
 Лезин, Александр Иванович (1908—1976) — советский архитектор, член Союза архитекторов СССР.
 Лезин, Андрей Владимирович (род. 1981) — российский фигурист, призёр чемпионата России (2005).
 Лезин, Борис Андреевич (1880—1942) — литературовед.
 Лезин, Вениамин Павлович (1923—1960) — Герой Советского Союза.
 Лезин, Георгий Александрович (1931—2015) — советский ватерполист.